Fotboja kan syfta på:
 Fotboja – anordningar som syftar till att begränsa en persons rörelsefrihet, se bojor
 Elektronisk fotboja – en dömd person övervakas med hjälp av en sändare (fotboja) som sätts runt fotleden